Klamath, relatiu o pertanyent als klamaths, tribu índia lutuami (grup penutià), molt afí als modoc 
 Llengua klamath, grup de llengua ameríndia del grup penutià dels turons que es va parlar al llac
 Klamath Falls, ciutat i seu del Comtat de Klamath (Oregon, EUA) 
 Klamath Mountains, serralada de muntanyes del nord-oest de Califòrnia i del sud-oest d'Oregon als Estats Units
 Comtat de Klamath 
 Llac Klamath
 Reserva índia Klamath, reserva índia atribuïda a les tribus klamath, abans tribu índia klamath d'Oregon, confederació d'amerindis dels EUA